W Polsce
 Górzyca – przysiółek wsi Ose w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Międzybórz
 Górzyca – przysiółek wsi Drołtowice w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnickim, w gminie Syców
 Górzyca – wieś w woj. lubuskim, w pow. słubickim, w gminie Górzyca 
 Górzyca – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfickim, w gminie Gryfice
 Górzyca – gmina wiejska
 Górzyca – gromada w powiecie gryfickim
 Górzyca – gromada w powiecie słubickim

 Górzyca – wzniesienie w Sudetach Wschodnich, w Masywie Śnieżnika, w paśmie Krowiarki.
 Górzyca – kolejowy przystanek osobowy

Zobacz też 
 Gorzyca